Ву́лиця Акаде́міка Ві́льямса (також ву́лиця Ві́льямса) — назва вулиць у різних населених пунктах України та інших країн колишнього СРСР.

Вулиця Вільямса — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Академіка Вільямса — вулиця в місті Горлівка Донецької області.
 Вулиця Вільямса — вулиця в місті Сміла Черкаської області.
 Вулиця Академіка Вільямса — вулиця в місті Одеса.

 Вулиця Академіка Вільямса — колишня назва вулиці Степана Рудницького в місті Київ.
 Вулиця Вільямса — зникла вулиця Києва, існувала у місцевості Микільська Слобідка.

Вулиця Вільямса — вулиця в місті Мінськ.
 Вулиця Вільямса — вулиця в місті Могильов.

Вулиця Вільямса — вулиця в місті Алмати.
 Вулиця Вільямса — вулиця в місті Караганда.

Вулиця Вільямса — вулиця в місті Брянськ.
 Вулиця Вільямса — вулиця в місті Казань.
 Вулиця Вільямса — вулиця в місті Липецьк.
 Вулиця Вільямса — вулиця в місті Тула.

Вулиці, названі на честь людей